

Persone
 Boudewijn de Geer – calciatore olandese
 Charles De Geer – entomologo svedese
 Dirk Jan de Geer – politico e avvocato olandese
 Gerard De Geer – geologo svedese
 Louis De Geer (1587-1652) – imprenditore belga naturalizzato svedese
 Louis De Geer (1622-1695) – imprenditore e nobile svedese
 Louis Gerhard De Geer – politico svedese
 Gerhard Louis De Geer – politico svedese

Altro
 Louis de Geer – sala da concerto di Norrköping, Svezia